Die Football League Third Division 1996/97 war die fünfte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 39. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Wigan Athletic, FC Fulham und Carlisle United stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Northampton Town durch.

Hereford United stieg als Tabellenletzter in die Football Conference ab und wurde in der folgenden Saison durch den Meister der Football Conference, Macclesfield Town ersetzt.


Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1996/97
Fußballsaison 1996/97